

Nom 

 Hun, un hameau de la commune d’Anhée, province de Namur, Belgique ;
 Hun He, ou simplement Hun, un affluent du Liao, en Chine ;
 Hunjiang, ou simplement Hun, un affluent du Yalou, en Chine.

Huns ou Hun peut désigner :
 Huns, un peuple nomade originaire de l'Asie centrale dont la présence en Europe est attestée à partir du  de notre ère ;
 , selon un ancien concept repris par le taoïsme, dans le corps humain résident trois forces spirituelles (hun) et sept forces vitales (po) ; les huns sont responsables des aspects spirituels et de l’intelligence ;
 Hun,  possible roi d'Est-Anglie de la seconde moitié du VIIe siècle
 Hun, un personnage de la série des Tortues Ninja.

Code

HUN est un code qui peut signifier :
  ;
 Hongrie, selon la norme ISO 3166-1 (liste des codes pays) ;
 Hongrie, selon la liste des codes pays du CIO ;
 Hongrie, selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, alpha-3.

hun est un code qui peut signifier :
 hongrois, une langue parlée en Hongrie et dans les pays voisins, selon la norme ISO 639 des codes des langues.

Code